Guadino  – strumento usato nel golf.
Guadino  – strumento usato nella pesca.